Leopold „Lanny“ Lanner (* 23. Januar 1975 in Villach, Kärnten) ist ein österreichischer Sänger, Gitarrist und Komponist. In seiner Jugend war er vierfacher österreichischer Jugend-Staatsmeister im Badminton.

Leben 
Er begann mit 10 Jahren als Sänger im Schulchor des BRG Villach. Mit 12 Jahren tauschte er dann seinen Commodore-64-Computer gegen seine erste Gitarre ein und brachte sich fortan autodidaktisch das Gitarre spielen und Singen bei. Neben seiner schulischen Ausbildung war er in seiner Jugend als Badminton-Spieler vierfacher österreichischer Junioren-Staatsmeister in den Jahren 1992 und 1993.

Er nahm an folgenden internationalen Meisterschaften teil:
 1990 Junioren-Europameisterschaften in Władysławowo, Polen
 1992 Junioren-Weltmeisterschaft in Jakarta, Indonesien
 1993 Junioren-Europameisterschaft in Sofia

Kurz danach beendete er seine Laufbahn als Sportler, maturierte an der HTL für Maschinenbau in Klagenfurt und studierte vier Semester lang BWL an der Universität Klagenfurt.

1997 war er Gründungsmitglied der Band „Isis Noreia“, mit der er gemeinsam eine Demo-CD in New York produzierte. 1998 trennte sich die Band und Lanner zog unter neuem Künstlernamen „Lanny Isis“ nach New York, wo er bis 2007 lebte. Während seiner Zeit in New York veröffentlichte er seine Alben Unplugged Sessions und A Beautiful Day ... in NYC und trat sowohl solo als auch mit seiner Band regelmäßig in den New Yorker Clubs „The Bitter End“, „The Elbow Room“, „The Red Lion“, „The Down Time“ und „The Lion’s Den“ auf.

Im Jahre 2004 verschlug es ihn in die Karibik auf die Inseln St. Barts und St. Martin, auf die er in den darauffolgenden Jahren immer wieder zurückkehrte, um dort Konzerte zu geben. Dort lernte er auch den Pariser Produzenten DJ L.A. kennen, mit dem er in Paris drei Songs (u. a. A Beautiful Day ... in NYC) neu produzierte und mehrere Live-Konzerte gab. Für die Neuauflage des Songs A Beautiful Day ... in NYC drehte Lanner 2008 in New York auch ein Musikvideo.

2007 kehrte er wieder nach Österreich zurück und lebte bis 2013 in Velden am Wörther See. In dieser Zeit arbeitete er an seinen ersten deutschsprachigen Produktionen und als Gitarrist bei diversen TV-Produktionen, wo er u. a. Udo Jürgens, Umberto Tozzi und Johnny Logan begleitete.

2013 trat er zum ersten Mal mit seinem Titel Mein Leben findet heute statt in der MDR-Sendung Stefanie Hertel – Die Jubiläumsshow im deutschen Fernsehen auf.

Seit 2014 ist er mit der deutschen Sängerin und Moderatorin Stefanie Hertel verheiratet, zu deren Album Moment Mal er einige Titel beisteuerte.

2014 veröffentlichte er unter dem Namen „Lanny Isis“ seine erste Single Kopf oder Zahl, die bei den „Hey Music Charts von Jürgen Jürgens auf RBB“ als Neuerscheinung auf Platz 7 einstieg. Ab Woche drei rangierte die Single auf Platz 1, wo sie sich drei Wochen lang hielt. 2015 erschien unter dem Namen „Lanny“ die erste deutschsprachige EP Kopf oder Zahl. Lanny gab seinem Musikstil erstmals den Namen „Austro Pop Country Rock“. Mit der darin enthaltenen Single I trag di ham folgte ein TV-Auftritt bei der Eurovision-TV-Sendung Starnacht am Wörthersee.

Seit 2016 hat Lanner wieder seinen bürgerlichen Namen seinem Künstlernamen hinzugefügt und tritt seitdem ausschließlich als „Lanny Lanner“ auf. 2017 kam es zum ersten Duett mit seiner Frau Stefanie Hertel. Gemeinsam nahmen sie den Titel Calm After the Storm der Common Linnets auf, der in englischer Version auf Hertels Album Freunde fürs Leben erschien.

Lanner trat als Support-Act bei Konzerten von Nik P. (2015 – Burgarena Finkenstein), Die Seer (2016 – Burgarena Finkenstein) und 
der Zillertaler Schürzenjäger (2017 – Schürzenjäger Open Air) auf.

2018 gründete er mit Stefanie Hertel und Stieftochter Johanna Mross die Country-Band „More Than Words“.

Fernsehauftritte 
 2013 Stefanie Hertel: Die Jubiläumsshow im MDR mit Mein Leben findet heute statt
 2014 Stefanie Hertel – Meine Stars im MDR mit Mrs. Robinson
 2014 im Regionalfernsehen Oberbayern (RFO)
 2014 in KULT TV
 2015 Liveauftritt bei der Starnacht am Wörthersee im ORF/MDR/SFR mit I trag di ham
 2015 Jedermann Bühne on Tour von ServusTV
 2016 im Regionalfernsehen Oberbayern (RFO)
 2016 Servus am Morgen
 2017 Paarduell in der ARD
 2019 „Goldene Henne“ des MDR – Debütauftritt seiner Country-Rock-Band More Than Words
 2021 Starnacht in der Wachau im MDR und ORF – Auftritt von More Than Words mit der Single I Can Do Better Than You
 2022: Mein Mann kann

Diskografie 
 Lanny Isis – Unplugged Sessions
 Lanny Isis – A Beautiful Day ... in NYC (Album)
 vier Titel für Stefanie Hertels Album Moment Mal (Dirndlrock, In meinem Traum gesehen, Die Liebe wiedersehen, Die nächsten 30 Jahre)
 Lanny – Kopf oder Zahl (Limited Edition EP)
 Lanny Lanner – Hier neben mir (Single)

Weblinks 

 Homepage
 Website von More Than Words
 Eintrag bei Radio VHR
 Lanny Isis & Band: Live am Wörthersee, 2013

Einzelnachweise 

Popmusiker
Österreicher
Geboren 1975
Mann